Poligamy – romantikus musical comedy színdarab
Poligamy – 2009-es magyar film Orosz Dénes rendezésében
Poligamy – 2009-ben kiadott könyv